Plusieurs lignes de transport sont nommées T7 :

Train 
  du train de banlieue de Sydney

Tramway 
 Ligne T7 du tramway d'Île-de-France
Ligne T7 du tramway de Lyon
 Voir aussi